Florence Niedergang, une biologiste française ;
 Marcel Niedergang (1922-2001), un journaliste et auteur de non-fiction français.